Појам Пердика може да се односи на:
 Пердика I од Македоније,
 Пердика II од Македоније,
 Пердика III од Македоније,
 Пердика (регент)
 Пердика (војсковођа)